Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Bonaventure 

Démission de Rose-Marie Poirier (conseillère #3) peu avant le .

Cap-Chat

Caplan

Carleton-sur-Mer 
 

Élection partielle au poste de conseiller #4 le .
Élection organisée en raison de la démission du conseiller Antoine Audet pour devenir directeur-général de la municipalité..
Élection de M. Alain Turcotte au poste de conseiller #4 avec une majorité de 25 votes.

Cascapédia–Saint-Jules 

Décès de Réal Bujold (conseiller #1) à l'âge de 48 ans en .

Élection de Margaret-Ann Cooke au poste de conseillère #1.

Chandler

Cloridorme 

Démission du maire Denis Fortin le  pour raisons personnelles et professionnelles.
Nathalie Francoeur agit à titre de mairesse suppléante.

Démission de Sophie Côté (district De St-Yvon-Ouest (5)) le .

Démission de Michèle Fournier (conseillère district Du Havre (3)) pour se présenter à la mairie.

Élection sans opposition de Michèle Fournier (conseillère district Du Havre (3)) au poste de mairesse le .

Élection sans opposition de Benoît Huet au poste de (conseiller district Du Havre (3)) le .

Élection de Normand Poirier au poste de (conseiller district De St-Yvon-Ouest (5)) le .

Escuminac 

Georges Landry remplace André Girard à titre de conseiller #2 et Jean-Marc Vallée remplace André Landry à titre de conseiller #4 entre  et .

Gaspé

Grande-Rivière

Grande-Vallée

Grosse-Île

Hope

Hope Town

La Martre 

Démission de Lynda Dion (conseillère #4) avant .

Démission de Lynn Beaulieu (conseillère #2) et de Marlène Laflamme Mirville (conseillère #5) en raison d'un lien de confiance brisé avec l'appareil municipal le .

Pierrette Vallée entre au conseil à titre de conseillère #4 dès le .

Invalidation du mandat d'Édith Gagné (conseillère #1) en raison de son absence prolongée aux séances du conseil (plus de 90 jours) le .

Décès de Pierrette Vallée (conseillère #4) le .
Administration de la municipalité par la Commission municipale du Québec.

Élection de Rémy-Richard Leclerc, de Mélodie Chesnel, de Guylaine Marin et de Félix Labrecque aux postes respectivement de conseiller #1, #2, #4 et #5 le .

L'Ascension-de-Patapédia

Les Îles-de-la-Madeleine

Maria

Marsoui 

 Élection partielle au poste de conseiller #1 le .
 Élection de Diane Marceau au poste de conseillère #3.

Matapédia 

Daniel Bélanger (conseiller #4) et Dany Gallant (conseiller #5) ne siège plus au conseil avant .

Michael Bastarache occupe le poste de conseiller #4.

Démission de Michael Bastarache (conseiller #4) le .

Mont-Saint-Pierre 

Démission de Charles Scatland (conseiller #3) le .

Murdochville 

Le poste de conseillère #2, occupé par Dawn Eden, apparaît comme vacant dès le .

New Carlisle

New Richmond

Nouvelle 

Démission du maire Richard St-Laurent le  peu après les élections.
Yvan St-Pierre (conseiller #6) agit à titre de maire par intérim.

Élection sans opposition d'Yvan St-Pierre au poste de maire.

Élection de Sandra McBrearty au poste de conseillère #6.

Paspébiac 

Élections partielles aux postes de conseiller #3 et #6 le 
 Organisées en raison des démissions des conseillers Alain Delarosbil et Gina Samson en .

Percé 

Élection partielle au poste de conseiller #7 le 
Élection organisée en raison de la démission du conseiller Robert Daniel pour raisons familiales 
Élection de Jonathan Côté au poste de conseiller #7

Petite-Vallée

Pointe-à-la-Croix

Port-Daniel–Gascons

Ristigouche-Partie-Sud-Est 

 Le poste de conseiller #3 est comblé par Francis Lévesque dès le .

Bertrand Breton siège au conseil à titre de conseiller #4 dès le .

Démission du maire François Boulay le  et de Roger McGrath (conseiller #1) le .
David Ferguson (conseiller #6) agit à titre de maire suppléant.

Démission de David Ferguson (conseiller #6) le .

David Ferguson siège à titre de maire dès l'assemblée du conseil du .

Élection de Daniel Charest au poste de conseiller #1 le  et de Mélanie Charest au poste de conseillère #6 le .

Rivière-à-Claude

Saint-Alexis-de-Matapédia 

Pierre Denis remplace Maurice Gallant à titre de conseiller #4 en cours de mandat.

Démission du maire Guy Gallant en fin décembre 2019 en raison de sa nomination à la barre de l’Union des producteurs agricoles (UPA) Gaspésie-Les Îles après 18 à la mairie.

Élection par cooptation de Cynthia Dufour (conseillère #2) au poste de mairesse en .

Saint-Alphonse 

Démission de Rolande Duguay (conseillère #4) pour cause de déménagement hors de la municipalité en .

Élection de François Poirier au poste de conseiller #4 le .

Démission de Jean-Guy Bernard (conseiller #5) peu avant le .

Démission de Sylvie Dugas (conseillère #2) peu avant le .

Saint-André-de-Restigouche 

Roch Gohier remplace René Charest à titre de conseiller #1 et Simon Deschênes remplace Edgard Boilard à titre de conseiller #6  en cours de mandat.

Saint-Elzéar

Saint-François-d'Assise

Saint-Godefroi

Saint-Maxime-du-Mont-Louis 

Démission de Dany Bergeron (conseiller #2) pour devenir directeur général de la municipalité le .

Saint-Siméon 

Expiration du mandat de Pier-Olivier Bujold (conseiller #4) en raison d'un défaut d'assister au séance du conseil pendant 90 jours consécutifs avec l'application de l'article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités le .

Sainte-Anne-des-Monts 

Démission de Charles Soucy (conseiller #1) après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une personne mineure le .

Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 

Démission de Marion Boucher (conseiller #5) dès le début 2021.

Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Shigawake

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Histoire de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 Résultat